Le terme Lestage peut se référer à:

Physique

 Lestage, désignant les corps lourds qui servent à lester/charger un élément dans le but de déplacer le centre de gravité ou d'augmenter la masse (inertie ou poids) d'un objet.

Personnalités
 Franck Lestage (né le  à Saint-Germain-en-Laye), un athlète français, spécialiste du saut en longueur.
 Patrice Lestage (1961-2010), joueur de football français.
 Pierre de Lestage (1682-02-08 né en France -1743-12-21), leader de la communauté marchande de Montréal au début du . Arrivé en Nouvelle-France vers 1700.
 Réal Lestage, urbaniste du Québec, qui a reçu le prix Ernest-Cormier en 2016.

Toponymes

 Rivière Lestage, un affluent de la rivière Vachon, coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans le Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 École secondaire Pierre-de-Lestage, une école de la Commission scolaire des Samares, située à Berthierville, au Québec, au Canada.

Autres

 Maisonnée Lestage - Sayward, maisonnée de Montréal illustrant l'époque de 1725 où Pierre de Lestage était le leader du commerce montréalais.

Homonymie de patronyme